Rabbinerbibel steht für:

 Mikraot Gedolot
 Rabbinerbibel (Zunz)